Ktijes Chaf oder Kties Chaf steht für:

 Ktijes Chaf (1924), polnischer Stummfilm von Zygmunt Turkow, vertont in den Vereinigten Staaten 1934
 Kties Chaf (1937), polnischer Film von Henryk Szaro und Zygmunt Turkow